Петер Цадек (; 19 мая 1926, Берлин — 30 июля 2009, Гамбург) — немецкий режиссёр театра, кино и телевидения, переводчик, сценарист.

Биография 
Родился в еврейской семье. В 1933 году семья переехала в Лондон. Учился в театре Олд Вик. Дебютировал постановкой «Саломеи» Оскара Уайльда. В 1957 году поставил драму Жене «Балкон». После возвращения в Германию работал в Бремене (1962—1968), Бохуме (1972—1979), Гамбурге (1985—1989), в Берлине, где недолгое время был членом коллективного руководства театра «Берлинер ансамбль».

Активно работал на телевидении. Снялся в небольшой роли в фильме Фассбиндера «Тоска Вероники Фосс» (1982), ему посвящён фильм Фассбиндера «Замужество Марии Браун» (1979). Похоронен в Италии, точно место не публикуется.

Избранные театральные постановки 

 1957 — «Балкон» Ж. Жене
 1961 — «Венецианский купец» У. Шекспира
 1965 — «Пробуждение весны» Франк Ведекинд, сценография Вильфреда Минкса
 1966 — «Разбойники» Ф. Шиллер
 1967 — «Мера за меру» У. Шекспира
 1972 — «Маленький человек — что же дальше?», по роману Г. Фаллады
 1973 — «Чайка» А. Чеховаа
 1974 — «Король Лир» У. Шекспира
 1975 — «Дикая утка» Г. Ибсена
 1976 — «Отелло» У. Шекспира
 1977 — «Гедда Габлер» Г. Ибсена
 1977 — «Гамлет» У. Шекспира
 1981 — «Каждый умирает в одиночку», по роману Г. Фаллады
 1983 — «Строитель Сольнес» Г. Ибсена
 1984 — «Йерма» Ф. Г. Лорки
 1988 — «Венецианский купец» У. Шекспира, музыка Лучано Берио
 1988 — «Лулу» Ф. Ведекинда
 1996 — «Иванов» А. Чехова
 1996 — «Вишнёвый сад» А. Чехова
 1998 — Алиса в стране чудес
 1997 — «Ричард III» У. Шекспира
 1998 — «Чистые» С. Кейн
 1999 — «Гамлет» У. Шекспира
 2000 — «Росмерсхольм» Г. Ибсен
 2003 — «Ночь игуаны» Т. Уильямса
 2003 — «Мамаша Кураж и её дети» Б. Брехта (Немецкий театр, Берлин)
 2004 — «Пер Гюнт» Г. Ибсена («Берлинер ансамбль»)
 2005 — «Пляска смерти» А. Стриндберга
 2006 — «Вкус мёда» Ш. Делани
 2009 — «Майор Барбара» Дж. Б. Шоу

Избранные режиссёрские работы в кино 
 Перед вами слон, мадам (1969, Серебряный медведь Берлинского МКФ)
 Горшок (1971, телефильм по драме Шона О’Кейси)
 Ледниковый период (1975, по дневникам Гамсуна, номинация на Золотого медведя Берлинского МКФ)
 Ревущие пятидесятые (1983, по роману Йоханнеса Марио Зиммеля)

Признание 
Член Германской художественной академии (с 1991). Лауреат многочисленных национальных премий, включая премию Европа — театру (2007). Командор французского ордена Искусств и литературы (1992). Удостоен германского ордена За заслуги (2002).

Примечания

Литература 
 Canaris V. Peter Zadek — Der Theatermann und Filmemacher. München: Hanser, 1979
 Lange M. Regie im Theater — Peter Zadek. Frankfurt/ Main: Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1988
 Dermutz K. Peter Zadek: his way. Berlin: Henschel, 2006

Ссылки 
 Биография 
 Биография 

Кинорежиссёры Германии
Телережиссёры Германии
Иммигрировавшие в Великобританию из Германии
Берлинер ансамбль
Похороненные в Италии
Лауреаты премии «Серебряный медведь»
Лауреаты Берлинской художественной премии
Члены Баварской академии изящных искусств
Еврейские беженцы от нацизма:Персоналии
Лауреаты премии Фрица Кортнера